Die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 2003 fand vom 20. bis 28. September in Ankara statt. Polen gewann im Finale gegen den Gastgeber zum ersten Mal den Titel. Deutschland wurde Dritter, während Russland zum ersten Mal in der EM-Geschichte eine Medaille verpasste.

Modus 
Die zwölf Teilnehmer wurden in der Vorrunde in zwei Sechsergruppen aufgeteilt. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten erreichten das Halbfinale. Die Dritten und Vierten spielten um die Ränge fünf bis acht.

Spielplan

Vorrunde 
Deutschland spielte mit Atika Bouagaa, Christina Benecke, Cornelia Dumler, Christiane Fürst, Angelina Grün, Tanja Hart, Olessya Kulakova, Kathy Radzuweit, Julia Schlecht, Anika Schulz, Judith Sylvester und Kerstin Tzscherlich. Trainer war Lee Hee-wan.

Platzierungsspiele

Endstand

Auszeichnungen

Qualifikation 
Die Türkei war als Gastgeber gesetzt. Die besten drei Mannschaften der Europameisterschaft 2001 waren ebenfalls automatisch qualifiziert. Dies waren Russland als Titelverteidiger, der Zweite Italien und der Dritte Bulgarien.

Zwölf Mannschaften spielten um acht weitere Plätze bei der Endrunde. In drei Vierergruppen traten sie gegen jeden Gegner zuhause und auswärts an. Die beiden besten Teams jeder Gruppe sowie die zwei besten Gruppendritten qualifizierten sich.

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

2003
Europameisterschaft der Frauen
Volleyball (Türkei)
Sportveranstaltung in Ankara